Кевин Килнер (; род. 3 мая 1958) — американский актёр.

Биография 
Кевин Килнер родился в Балтиморе, Мэриленд в семье страхового агента Эдварда Килнера и воспитательницы детского сада Доротеи Килнер. Окончил Dulaney High School и Университет Джонса Хопкинса в Балтиморе. Во время учёбы в университете был членом команды, которая выиграла Национальный чемпионат по лакроссу.

Килнер дебютировал на телевидении в 1989 году, снявшись в эпизоде сериала «Шоу Косби». В 1995—1996 годах он снимался в ситкоме «Практически идеал», играя роль Майка, поклонника персонажа Нэнси Трэвис, но ушёл из шоу после премьеры второго сезона. Наибольшую известность Килнеру принесла роль Уильяма Буна в первом и пятом сезонах телесериала «Земля: Последний конфликт». В 2009 году он снялся в нескольких эпизодах сериала Джосса Уидона «Кукольный дом».

С 30 июня по 16 июля 2006 года Килнер участвовал в постановке театра «Аллея» «Дождись темноты».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в 1958 году
Родившиеся в Балтиморе